Кубок Швейцарії з футболу 2012–2013 — 88-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Грассгоппер.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2012

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 2012

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 грудня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 грудня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2013

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2013

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2012–2013
Швейцарія
Швейцарія
2012 у швейцарському спорті
2013 у швейцарському спорті